Sezóna 1981/1982 byla 65. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým New York Islanders. Před touto sezonou došlo k přesunu divizí, aby lépe reflektovaly geografická hlediska. Patrickova divize byla přesunuta z Campbellovy konference do konference Prince z Walesu a Norrisova divize byla přesunuta opačným směrem. 

Došlo také ke změně systému play off. Z každé divize do něj postoupily čtyři celky, které se nejprve střetly v rámci divizí. Semifinále divizí se hrálo na 3 vítězné zápasy, finále divizí na 4 vítězné. Vítězové divizí se poté střetli na 4 vítězná utkání ve finále konferencí. Vítězové konferencí se následně střetli ve finále Stanley Cupu.

Konečné tabulky základní části

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1981
Lední hokej v roce 1982